Haladž turkijski jezik (khalaj; ISO 639-3: klj), altajski jezik južnoturkijske skupine koji se govori u Iranu sjeveroistočni od grada Arāk. Ne smije se brkati s istoimenim jezikom khalaj [kjf] zapadnoiranske skupine. 

Pripada azerbajdžanskoj podskupini turkijskih jezika. 42 100 govornika (2000 WCD). Mnogi također govore zapadni farsi [pes].

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Južnoturkijski jezici
Jezici Irana
Jezici po abecedi:K